Die RCA Championships 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 14. bis 20. August 2000 in Indianapolis stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Washington das Legg Mason Tennis Classic gespielt, welches genau wie die RCA Championships zur Kategorie der ATP International Series Gold zählte.

Titelverteidiger im Einzel war der Ecuadorianer Nicolás Lapentti, der dieses Jahr an sechs gesetzt in der dritten Runde scheiterte. Es gewann der Brasilianer Gustavo Kuerten seinen vierten Titel der Saison. Dies war sein zweiter Erfolg bei einem International Series-Gold-Turnier und der neunte Titel seiner Karriere.
Im Doppel siegte die australische Paarung Lleyton Hewitt und Sandon Stolle, wobei dieser Titel der zweite Doppeltitel der Saison für Stolle und der erste für Hewitt war. Die Titelverteidiger Jared Palmer und Paul Haarhuis traten beide in diesem Jahr nicht an.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paaren. Die acht am höchsten notierten Spieler im Einzel sowie die vier acht besten Doppelpaare erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 700.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 800.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Indianapolis